Нерль — правый приток Волги, имеющий своим истоком Сомино озеро (Ярославская область). Впадает в Волгу в Калязинском районе Тверской области. Другие названия: Нерль Волжская, Нерль Большая, в отличие от другой Нерли (Клязьменской, Малой).

Длина — 112 км, площадь водосборного бассейна — 3270 км². На территории Тверской области подтоплена Угличским водохранилищем. Средний срок вскрытия — 10 апреля, замерзания — 26 ноября. Средний годовой расход воды — 12 м³/сек. 

Используется для судоходства (40 км от устья) и туризма.

В устье реки — остатки древнего города Кснятина (ныне — село Скнятино).

Участок между Плещеевым озером и озером Сомино называется Вёксой и не является частью Нерли.

Чуть ниже по течению от села Андрианово в деревне Хороброво построена Хоробровская малая ГЭС мощностью 0,18 МВт и выработкой до 1 млн кВт·ч в год.

Этимология 
В основе гидронима Нерль древний озёрно-речной термин «нер-» (ср. озеро Неро); формант «-ль» может рассматриваться как краткая форма речного термина «лей», принадлежавшего древнему финно-угорскому населению. Возможно и более древнее, дофинское происхождение из индоевропейского языка, близкого к балтийским: основа «нер» сопоставима с литовским nara «поток», а литовский суффикс «-el» может отражаться в виде «-ль-». Одноимённость притока Волги и притока Клязьмы, почти соприкасающихся верховьями, рассматривается как топонимическое свидетельство их использования в качестве водного пути из Новгорода в Суздаль и Владимир или даже в целом на пути «из варяг в арабы».

Притоки 
 Кубрь
 Вьюлка
 Сабля

На берегу Нерли 
 Евстигнеево
 Копнино
 Святово
 Андрианово
 Елпатьево
 Селищи
 Луки
 Нерль
 Поречье
 Капшино
 Медвежье
 Скнятино

Список рек бассейна Нерли 
Систематический перечень рек бассейна. Формирование перечня проходило по принципу: река — приток реки — приток притока и так далее. Порядок притоков отсчитывается от истока к устью. Включены все притоки, именованные на топокартах масштаба 1:10000, указаны листы карты, на которых показаны реки
 оз. Сомино O-37-114
 Вёкса O-37-114
 оз Плещеево O-37-114
 ← Мелника O-37-114
 → Сержа O-37-114
 ← Поповка O-37-114
 ← Углас O-37-113
 → Гришинка O-37-113
 → Кубрь O-37-126, O-37-125, O-37-113
 → Енка O-37-126
 → Сабля O-37-126
 → Анжа O-37-126
 ← Заболотная O-37-113, O-37-114
 ← Шидолба O-37-113
 ← Дубец O-37-113, O-37-114
 → Янцырь O-37-113
 ← Игобла O-37-113, O-37-114
 → Змейка O-37-114
 → Талица O-37-114
 ← Нучка O-37-113
 ← Ленидовская O-37-113
 → Мечка O-37-113
 ← Шуста O-37-113
 → Пылаиха O-37-113
 ← Меленка O-37-113
 ← Сабля O-37-102, O-37-101
 ← Хорхоринка O-37-102
 ← Танга O-37-102
 ← Тыболка O-37-101
 ← Чернушка O-37-101
 ← Мирюха O-37-101
 ← Работка O-37-101
 → Кисьма O-37-102, O-37-101
 → Светишонка O-37-102
 ← Безделиха O-37-102
 → Чёрная O-37-101, O-37-102
 ← Мошница O-37-101
 ← Яковлевская (образует Мошницу) O-37-101
 → Каменка (образует Мошницу) O-37-101
 → Мошенка (образует Мошницу) O-37-101
 ← Ворговаш O-37-101
 → Сольба O-37-114, O-37-113, O-37-101
 ← Леоновская O-37-102, O-37-114
 ← Рыбинка O-37-102
 ← Егобыжа O-37-102, O-37-114
 ← Горбовка O-37-102, O-37-101, O-37-113
 ← Гусевка O-37-101, O-37-113
 → Чёрная O-37-101
 → Волинка O-37-113
 → Березовка O-37-113
 ← Еруниха O-37-101
 → Вьюлка O-37-112, O-37-113, O-37-101, O-37-100
 ← Мольха O-37-112
 → Безымянный (образует Мольху) O-37-113, O-37-112
 ← Овражки (образует Мольху) O-37-113, O-37-112
 → Чёрная O-37-112
 ← Пеша O-37-113
 ← Втовка O-37-101, O-37-100
 ← Протомой O-37-100
 → Ночь O-37-100
 ← Ира O-37-100

Примечания

Ссылки 
 Воронов Ю. Б. . — М.: Мир, 1993.

 
Реки Ярославской области
Реки Калязинского района
Притоки Волги, впадающие в Угличское водохранилище
Меря